А́рнольд Во́слу (, род. , Претория, ЮАР) — южноафриканский и американский актёр. Получил широкую известность после работ в фильмах «Трудная мишень», «Мумия» и «Мумия возвращается».

Ранние годы 
Арнольд Вослу родился 16 июня 1962 года в ЮАР. Родители Арнольда были актерами театра, и семья довольно много переезжала с места на место. Сначала они жили в городе Порт-Элизабет. У Арнольда есть сестра — Нэдия.

Карьера 
Вослу начинал свою карьеру в южноафриканском театре, где он выиграл несколько премий за роли в таких постановках, как «Дон Жуан», «Гамлет», «Завтра будет долгий день», и быстро стал постоянным актером в Государственном Театре Претории. Он также играл главную роль в пьесе Харви Файерстина «Сентиментальная песня» и выиграл награду за роль в телефильме Meisie van Suidwes. В 1984 году Арнольд снялся в фильме «Буйти переходит границу!», в 1985 году он также сыграл главную роль в продолжении этого фильма «Буйти на маневрах». Из ранних работ актера примечательны фильмы «Моренга» (1985), «Субботним вечером во дворце» (1987), «Берег скелетов» (1988).

В 1988 году Вослу получил американское гражданство. В начале 1990-х годов снимался у именитых режиссёров — в фильме «1492: Завоевание рая» Ридли Скотта, телесериале «Дневники Красной Туфельки» Залмана Кинга и фильме «Трудная мишень» Джона Ву (вместе с Жан-Клодом Ван Даммом и Лэнсом Хенриксеном). В 1999 году на экраны вышел фильм «Мумия», где у Вослу уже главная роль, ставшая его «визитной карточкой» — коварный жрец и хранитель мёртвых Имхотеп. Успех этой картины обеспечил Арнольда Вослу ролями в следующих больших проектах. В 2001 году Воcлу снялся в продолжении фильма «Мумия» — «Мумия возвращается». В 2009 и 2013 годах он сыграл роль Зартана в фильмах «Бросок кобры» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2».

Внешность актёра была использована при создании образа главного героя игры «Xenus: Точка кипения» Сола Майерса.

Личная жизнь 

С 1988 по 1991 год Вослу был женат на Нэнси Малфорд. С 1998 года женат на Сильвии Ахи.

Фильмография

Номинации и награды 
 1999 — премия Eyegore Award.
 2000 — номинация на премию Blockbuster Entertainment Award в категории «Главный злодей» за роль в фильме «Мумия».
 Три национальные премии Dalro (Dramatic, Artistic and Literary Rights Organization), которой отмечаются высшие достижения в области литературы и искусства ЮАР.

Примечания 

Киноактёры США